Welcome to Scokland — спільний альбом американських реперів Keak da Sneak та Сана Квінна, виданий лейблом Ehustl.com 9 грудня 2008 р. Дистриб'ютор: Tommy Boy Distribution. У записі платівки взяли участь Baby S і Preme. Мастеринг: Кен Лі. Реліз посів 30-ту сходинку чарту Heatseeker Albums.

Список пісень 
 «Lil' Quinn Intro» — 0:38
 «Welcome to Scokland» — 2:59
 «Blue Dolphin» — 3:42
 «Hot 'N Cool» (з участю Baby S) — 4:05
 «She Fine» — 4:15
 «Hollarin'» — 3:16
 «Copy Cat» — 3:42
 «Marina Ted Game Profane Slang» — 3:49
 «Wanna See» — 4:19
 «Back to Life» — 3:57
 «C.A.S.H.» — 5:34
 «Streets Don't Lie» — 2:58
 «We Can Bubble Up» — 3:33
 «Comfortably Numb» — 3:55
 «Fool 4 U» — 4:36
 «Too Much» — 4:04
 «On One» — 3:36
 «Da Hood in Me» — 3:17
 «Cannons on the Blocks» (з участю Preme) — 4:40

Посилання 

Альбоми Keak da Sneak
Англомовні музичні альбоми